Lord Byron, Engels romantisch dichter en schrijver

Plaatsen 
Byron (Californië), een plaats in Contra Costa County in de Verenigde Staten
Byron (Georgia)
Byron (Illinois)
Byron (Michigan)
Byron (Minnesota)
Byron (Nebraska)
Byron (Oklahoma)
Byron (Wyoming)
Byron (Griekenland)

Andere 
Byron (film), een Britse film uit 2003
Byron (Holbrooke), een symfonisch gedicht van Joseph Holbrooke